Марсалис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Марсалис, Брэнфорд (род. 1960) — американский саксофонист, композитор, бэнд-лидер.
 Марсалис, Уинтон (род. 1961) ― американский трубач и композитор, художественный руководитель Джазового Линкольн-центра.